Schuja ist Name mehrerer geographischer Objekte in Russland (russisch Шуя, wenn nicht anders angegeben):
 einer Stadt in der Oblast Iwanowo, siehe Schuja
 einer ländlichen Siedlung in der Republik Karelien, siehe Schuja (Karelien)
 eines Dorfes in der Oblast Nowgorod, Okulowski rajon, siehe Schuja (Nowgorod, Okulowski)
 eines Dorfes in der Oblast Nowgorod, Waldaiski rajon, siehe Schuja (Nowgorod, Waldaiski)
 eines Dorfes in der Oblast Twer, siehe Schuja (Twer)

 eines Zuflusses (auch Suojoki) des Sees Logmosero in der Republik Karelien, siehe Schuja (Logmosero)
 eines Nebenflusses der Njomda in der Oblast Kostroma, siehe Schuja (Njomda)
 eines Nebenflusses (russisch Жуя) der Tschara in der Oblast Irkutsk, siehe Schuja (Tschara)
 eines Zuflusses des Weißen Meeres in der Republik Karelien, siehe Schuja (Weißes Meer)

Shuya bezeichnet:
 einen nach der Stadt Schuja benannten Asteroiden, siehe (4196) Shuya